St.-Annen-Kirchhof (Annenkirchhof) steht für
 St.-Annen-Kirchhof (Berlin)
 Annenkirchhof (Dresden)
 Neuer Annenkirchhof (Dresden)
 St.-Annen-Kirchhof (Heidelberg)
 St.-Annen-Kirchhof (Lübeck)